7001–7500. • 7501–8000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája